Mihăești (Argeș) ;
 Mihăești (Olt) ;
 Mihăești (Vâlcea) ;